Alessio Boni – włoski aktor
 Andrzej Boni – polski architekt
 Barbara Engelking-Boni – polski historyk
 Giacomo Boni – włoski archeolog
 Michał Boni – polski polityk
 Yayi Boni – beniński polityk